

Codici 
 KLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalmar (Svezia)
 klr – codice ISO 639-3 della lingua khaling

Musica 
 KLR – album dei Saïan Supa Crew del 1999